Zamach stanu w Sudanie (1971)
 Zamach stanu w Sudanie (1989)
 Zamach stanu w Sudanie (2019)
 Zamach stanu w Sudanie (2021)